Verfilmung bezeichnet:
die Literaturverfilmung nach einer bestimmten literarischen Vorlage
die Comicverfilmung nach einem Comic
die Videospielverfilmung nach Vorlage eines Videospiels
die Mikroform, eine Mikroverfilmung bestimmter Akten, Archivalien oder Literatur
die Bildung eines durchgehendes (Lack-)Films bei der Trocknung von Farben und Lacken 

Siehe auch: